Blauer Zwerg steht für:

 eine Zierpflanzen-Sorte, siehe Chinesischer Schmuck-Enzian

 eine kompakte blaue Zwerggalaxie, siehe Zwerggalaxie #Blue compact dwarf galaxies

Siehe auch:
 Blauer Riese